Cornish ist Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cornish (Colorado)
 Cornish (Maine)
 Cornish (New Hampshire)
 Cornish (New Jersey)
 Cornish (Oklahoma)
 Cornish (Pennsylvania)
 Cornish (Utah)

Personen:
 Abbie Cornish (* 1982), australische Schauspielerin
 Gary Cornish (* 1987), schottischer Boxer 
 Geoffrey Cornish (1914–2012), kanadischer Golfarchitekt
  Jessica Ellen Cornish alias Jessie J (* 1988), britische Popmusikerin

 Johnston Cornish (1858–1920), US-amerikanischer Politiker
 Kimberley Cornish (* 1949), australischer Autor
 Paul Cornish (* 1965), australischer Rugby-Union-Spieler
 Pete Cornish, britischer Elektriker und Effektgerätehersteller
 Thomas Cornish (* 2000 in Sydney), australischer Bahnradsportler
 William Cornish (1937–2022), australisch-britischer Rechtswissenschaftler

Sonstiges:
 Cornish College of the Arts, Kunstschule in Seattle
 Cornish-Fisher-Methode, mathematischer Begriff
 Cornish Rex, Hauskatzen-Rasse
 Cornish-Inseln, Inselgruppe in der Antarktis
 Kap Cornish, Kap von Buckle Island im Archipel der Balleny-Inseln, Antarktis
 Cornish-Friedberg Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ferner ist Cornish die englische Bezeichnung für die kornische Sprache, die in Teilen Cornwalls gesprochen wird.

im NRHP gelistete Objekte:
 Cornish Court, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 83004535
 Cornish School, in Seattle, Washington, ID-Nr. 77001337
 Cornish Site, in Van Buren, Kentucky, ID-Nr. 76002353
 Cornish-Windsor Covered Bridge, in Cornish City, New Hampshire, ID-Nr. 76000135

Siehe auch:
 Cornish Township